Flixton – miejscowość w hrabstwie Wielki Manchester w Anglii
 Flixton – miejscowość w okręgu Lothingland w hrabstwie Suffolk w Anglii
 Flixton – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire w Anglii
 Flixton (The Saints) – miejscowość w hrabstwie Suffolk w Anglii